Фронт освобожде́ния:

Организации 
 Фронт освобождения животных (ФОЖ, ) — основанное в 1976 году международное подпольное движение безлидерного сопротивления, объединяющее вегетарианцев и веганов, практикующее «прямые действия» для освобождения животных, находящихся в неволе.
 Фронт освобождения Квебека () — канадская леворадикальная подпольная организация, созданная в 1963 г.
 Фронт освобождения Земли (), также известный как «Elves» или «The Elves» (эльфы) — собирательное название, применяемое к независимым активистам и группам активистов, которые, по данным пресс-офиса Фронта, осуществляют «экономические диверсии и партизанскую войну, чтобы прекратить эксплуатацию и разрушение окружающей среды».
 Фронт освобождения Эритреи () — основное сепаратистское движение на территории Эритреи, добивавшееся независимости Эритреи от Эфиопии в 1960-е и 1970-е годы.
 Фронт освобождения геев () — название нескольких неофициальных организаций по защите прав геев и лесбиянок, организованных в конце 1960-х — начале 1970-х годов, стремившаяся связать подавление сексуальности с социальным протестом.
 Фронт освобождения Западного Сомали (ФОЗС) — сепаратистское вооружённое формирование, участвовавшее в эфиопо-сомалийской войне и в гражданской войне в Эфиопии.
 Фронт освобождения Дофара — оманская леворадикальная организация, созданная в 1965 г. 
 Фронт освобождения Бретани (, ) — французская радикальная организация бретонского народа, созданная в 1963 г. и ставившая своей целью создание независимого государства на территории Бретани.
 Фронт освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО, ) — первоначально леворадикальная политическая организация Мозамбика, затем значительно поправевшая в сторону социал-демократии.
 Фронт освобождения Оромо () — повстанческая группировка, действовавшая в 1973—2018 годах на территории Эфиопии.
 Фронт освобождения Палестины — Абу Аббас (ФОП-Абу Аббас, Палестинский фронт освобождения (ПВО), Палестинский освободительный фронт (ПОВ), , Jabhat Al-tahrir Al-filistiniyyah) — террористическая группа под руководством Мухаммада Зейдана (Абу Аббас) и Талата Якуба, возникшая в результате конфликта среди участников Народного фронта освобождения Палестины — Генеральное командование.
 Фронт освобождения Джамму и Кашмира () — националистическая кашмирская организация, основанная в Лондоне 29 мая 1977 года Амануллой Ханом и Макбулом Бхатом.
 Народный фронт освобождения Палестины (НФОП, , , Al-jabha al-sha’biyah li-tahrir filastin) — леворадикальная марксистская военизированная организация, выступающая за создание независимого Палестинского государства.
 Народный фронт освобождения Эритреи (НФОЭ, , ) — вооружённая сепаратистская организация, которая сражалась за отделение Эритреи от Эфиопии. 
 Народный фронт освобождения Палестины — Главное командование (Основное командование, НФОП-ГК, ) — палестинская националистическая террористическая организация.
 Народный фронт освобождения Палестины — Специальное командование () — радикальная палестинская террористическая группировка, ориентирующаяся на марксизм-ленинизм, сформированная в 1979 году.
 Народный фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронт ПОЛИСАРИО, ; сокращ. — POLISARIO) — военно-политическая организация, действующая в Западной Сахаре. 
 Демократический фронт освобождения Палестины (ДФОП,  (DFLP); ) — палестинская марксистско-ленинистская политическая и военная (в прошлом террористическая) организация. 
 Народный фронт освобождения России (Народное ополчение имени Минина и Пожарского, НОМП) — незарегистрированная российская общественная организация.

См. также 
 Фронт освобождения Палестины
 Народный фронт (значения)
 Народный фронт освобождения